Села:
 Рудівка — Луганська область, Марківський район
 Рудівка — Луганська область, Сватівський район
 Рудівка — Чернігівська область, Прилуцький район